

Населені пункти та їхні частини
 Лонцько — гміна в Новосондецькому повіті Малопольського воєводства
 Лонцько — село в гміні Пакосць Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Лонцько — село в гміні Лонцько Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Лонцько — село в гміні Постоміно Славенського повіту Західнопоморського воєводства
 Лонцько — колонія в гміні Ґрунвальд Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки